Tônlé Sab – jezioro w Kambodży.
 Tônlé Sab – rzeka w Kambodży.